Peeter Kümmel (ur. 11 kwietnia 1982 w Tartu) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Tartu Skiclub.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Peeter Kümmel pojawił się w 2001 roku na mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zajął 41. miejsce w sprincie oraz 65. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Schonach jego najlepszym wynikiem było 20. miejsce w biegu na 30 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 stycznia 2003 roku w estońskiej miejscowości Otepää, gdzie nie ukończył biegu na 30 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty zdobył ponad dwa lata później, 5 marca 2005 roku w Lahti, zajmując osiemnaste miejsce w biegu sprinterskim stylem klasycznym. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2006/2007, który ukończył na 51. pozycji w klasyfikacji generalnej. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając podczas MŚ w Oslo w 2011 roku, gdzie w sprincie techniką dowolną zajął szóste miejsce. Ponadto na rozgrywanych rok wcześniej igrzyskach olimpijskich w Vancouver był czternasty w sprincie klasykiem.

Obecnie mieszka w Otepää.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kümmel nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Tartu